Een verkeersweg:
 N159 (België)
 N159 (Frankrijk)
 N159bis (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing